Schleifermuseum steht für:

 Schleifermuseum Balkhauser Kotten, Solingen
 Schleiferei Wipperkotten, Solingen
 Ittertaler Schleifer- und Heimatmuseum, Vöhl, siehe Mittelitter #Freibad und Eislaufbahn Ittertal 
 Manuelskotten, Wuppertal